Распутица может означать:

 Распутица — грязь, бездорожье, отсутствие дорог (см. статью в Викисловаре)

В искусстве 
 В распутицу — фильм Андрея Разумовского 1986 года
 Распутица — книга Э. Г. Коновалова
 Распутица — картина Алексея Саврасова
 Осенняя распутица — картина Архипа Куинджи